Kolpak bezeichnet
 alternativ eine aus Pelz oder Filz gefertigte eurasische Mütze, siehe Kalpak
 die daraus abgeleitete Husarenmütze
 einen ausländischen Cricket- oder Rugbyspieler in Großbritannien, dessen Spielberechtigung auf der Kolpak-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs beruht. Siehe auch Maroš Kolpak unten.

Kolpak ist der Familienname von
 Maroš Kolpak (* 1971), slowakischer Handballtorhüter